Seznam občin departmaja Ardèche zajema 349 občin.

Ardèche